Fairfax kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Fairfax (Californië)
 Fairfax (Iowa)
 Fairfax (Kansas)
 Fairfax (Minnesota)
 Fairfax (Missouri)
 Fairfax (Ohio)
 Fairfax (Oklahoma)
 Fairfax (South Carolina)
 Fairfax (South Dakota)
 Fairfax (Virginia)

en naar twee autoassemblagefabrieken van General Motors in Fairfax (Kansas):
 Fairfax Assembly
 Fairfax II Assembly

Overig:
Fairfax (animatieserie), Amerikaanse animatieserie uit 2021